(1925-2010), historien allemand, professeur d'université ;
 Eduard Gerlich (1836-1904), ingénieur autrichien, professeur d'université ;
 Fritz Gerlich (1883-1934), historien et journaliste allemand, militant chrétien, opposant au nazisme ;
  (1810-1888), homme politique allemand, membre du Reichstag.